Walter Reichert ist der Name folgender Personen:

* Walter Reichert (Politiker) (1884–1971), deutscher Politiker (CDU), MdBB
 Walter Reichert (Rennfahrer) (1933–1999), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Walter Reichardt (1903–1985), deutscher Ingenieur